Crush (musikalbum) kan avse:

 Crush (musikalbum av Bon Jovi) – ett musikalbum från 2000 av den amerikanska popgruppen Bon Jovi
 Crush (musikalbum av OMD) – ett musikalbum från 1985 av den brittiska syntpopgruppen Orchestral Manoeuvres in the Dark